Suwallia är ett släkte av bäcksländor. Suwallia ingår i familjen blekbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blekbäcksländor
Suwallia